Пол Доминик Лаксалт (; 2 августа 1922, Рино, Невада — 6 августа 2018) — американский политик-республиканец.

Биография 
Лаксалт является сыном иммигрантов из Страны Басков. Он служил в армии Соединенных Штатов во время Второй мировой войны. В начале 1940-х годов учился в Университете Санта-Клары, после войны возобновил свои занятия. Он получил диплом юриста в 1949 году в Университете Денвера. Работал прокурором округа Ормсби с 1950 по 1954 год.

Был вице-губернатором штата Невада с 1963 по 1967, а затем губернатором с 1967 по 1971. Сенатор США от Невады с 1974 по 1987, председатель Национального комитета Республиканской партии с 1983 по 1987.

Примечания 

Губернаторы Невады
Политики США XX века
Выпускники Школы права Денверского университета
Выпускники Денверского университета
Выпускники Университета Санта-Клары